Floda församling kan syfta på:

Floda församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift
Floda församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift

Se även 
 Skallsjö församling